Александр Владимирович Перцев (род. 6 августа 1954 года, Нижний Тагил, Свердловская область, СССР) — советский и российский философ, специалист в области философской антропологии и истории философии. Доктор философских наук (1992), профессор и декан (с 1995) философского факультета Уральского государственного университета. Проректор УрГУ по работе с территориями и довузовской подготовке. Вице-президент Российского философского общества (с 1999).

Биография 
Школу № 32 в Нижнем Тагиле окончил с золотой медалью. Поступил на философский факультет Уральского государственного университета, который успешно закончил в 1976 году по специальности «Философия». После окончания начал педагогическую деятельность на кафедре истории философии УрГУ.

В 1981 году в УрГУ защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук «Противоположность диалектико-материалистических и философско-антропологических принципов социального познания». В 1992 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Пролетарский позитивизм: политическое инобытие философии». В 1988 году Государственным комитетом СССР по народному образованию было присвоено учёное звание доцента (по кафедре истории философии), а в 1998 году ВАК — учёное звание профессора (по кафедре истории философии).

В 1984—1985 годах десять месяцев стажировался в Институте философии Венского университета (научный руководитель — профессор Г. Пёльтнер).

В 1995 году избран деканом философского факультета Уральского государственного университета, а в настоящее время также работает проректором университета по работе с территориями и довузовской подготовке.

С 1999 года является вице-президентом Российского философского общества. Также в 1999 году был исполнительным директором Второго Всероссийского философского конгресса (Екатеринбург).

На философском факультете УрГУ читает курсы:
 «Современная западная философия»;
 «История антропологических учений»;
 «Антропологизм как мировоззрение»;
 «Актуальные проблемы историко-философской науки».

Библиография

Монографии 

 Австромарксизм, позитивизм и рабочее движение — Свердловск, 1990 (в соавт. с Д. А. Мироновым).
 Типы методологии историко-философского исследования. — Свердловск: Издательство УрГУ, 1991.
 Западная философия: итоги тысячелетия. — Екатеринбург; Бишкек, 1997.
 Жизненные стратегии толерантности в России и на Западе. — Екатеринбург: Издательство УрГУ, 2002.
 Сова Минервы над муравейником. Очерки жизненной философии. — Екатеринбург: Издательство УрГУ, 2003 (в соавт. с Е. С. Черепановой).
 Душа в дебрях технологий. — М.: Академический проект; Деловая книга, 2004. — 224 с. — ISBN 5-8291-0272-2, ISBN 5-88687-159-4.
 Почему Европа не Россия. Как был придуман капитализм. — М.: Академический проект, 2005. — 384 с. — ISBN 5-8291-0577-2.
 Фридрих Ницше у себя дома. — СПб.: Владимир Даль, 2009. — 480 с. — ISBN 978-5-93615-085-2.

Переводы 

 Ясперс К. «Ницше и христианство» (в сокращении) // Сумма философий. — Екатеринбург: Издательство УрГУ, 1993.
 Ясперс К. «Будда» // Культуры в диалоге: Грани духовности. Ч.1. Дух — пастырь человека. — Екатеринбург: Издательство УрГУ, 1994.
 Ясперс К. Философская автобиография. — Екатеринбург: Деловая книга; Бишкек: Одиссей, 1997.
  Философская антропология. — Екатеринбург: Деловая книга; Бишкек: Одиссей, 1997.
 Слотердайк П. Критика цинического разума. — Екатеринбург: Издательство УрГУ, 2001.

Литература 
 Перцев Александр Владимирович // Уральский государственный университет в биографиях. Сост. В. А. Мазур. Под общ. ред. А. В. Подчиненова. 3-е изд., испр. и доп. — Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2010. — 616 с.

Ссылки 
 Страница  на сайте УрФУ
 Биографическая справка 
 Перцев Александр Владимирович. Антропология 
 Видеоблог 

Родившиеся в Нижнем Тагиле
Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского государственного университета
Философы СССР
Философы России
Доктора философских наук
Историки философии